Ел Ваго има више значења:

 Ел Ваго (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ваго (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику